Валентинов, Андрей или Андрей Валентинович Шмалько (род. 1958) — писатель-фантаст, лауреат ряда премий в жанре фантастики. 
 Шмалько, Андрей Никитович (1903—1974) — советский государственный деятель.